Рюти — французская и финская фамилия, а также швейцарский топоним.

Фамилия 
 Рюти, Ристо (1889—1956) — финский политик, президент Финляндии в 1940—1944 годы.
 Рюти, Шарль Этьенн Франсуа (1774—1828) — французский генерал.

Топоним 
 Рюти (Гларус) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Гларус.
 Рюти (Санкт-Галлен) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
 Рюти (Цюрих) — город в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Рюти-бай-Бюрен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Рюти-бай-Лиссах — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Рюти-Риггисберг — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.